

Geografia 
 Distretto di Mariano Melgar – distretto nella provincia di Arequipa del Perù
 Melgar – comune nel dipartimento di Tolima della Colombia
 Melgar de Abajo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Melgar de Fernamental – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Provincia di Melgar – provincia nella regione di Puno nel Perù

Persone 
 Gerardo Melgar Viciosa – vescovo cattolico spagnolo
 Kevin Melgar – calciatore panamense
 José Milton Melgar – ex calciatore boliviano
 Juan Alberto Melgar Castro – generale honduregno
 Mariano Melgar – poeta e rivoluzionario indipendentista peruviano
 Pablo Melgar – calciatore guatemalteco
 Sebastián Melgar – calciatore boliviano